11. Europsko prvenstvo u nogometu 2000. održano je od 10. lipnja do 2. srpnja u Belgiji i Nizozemskoj. Naslov europskih prvaka je ponijela Francuska.

Kvalifikacije

Kvalifikacije su se igrale 1998. i 1999. U kvalifikacijama se za natjecanje borilo 49 reprezentacija koje su bile podijeljene u 9 grupa. Belgija i Nizozemska su se automatski plasirale na natjecanje zato što su bile domaćini. Hrvatska je nastupala u kvalifikacijskoj skupini 8.

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi dio prvenstva

Vanjske poveznice
 Euro 2000 na UEFA.com

Euro2000
Međunarodna nogometna natjecanja u Belgiji
Međunarodna športska natjecanja u Nizozemskoj
Nogomet u Nizozemskoj